Bart Aernouts peut désigner :
 Bart Aernouts (1982-), coureur cycliste belge ;
 Bart Aernouts (1984-), duathlète et triathlète belge.